Mayrencyrtus är ett släkte av steklar som beskrevs av Walter Douglas Hincks 1944. Mayrencyrtus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Mayrencyrtus